Радевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Радевичи — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Радевичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Радевичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.